Los nombres Edward Johnson, Eddie Johnson y Ed Johnson pueden referirse a las siguientes personas:

 Edward "Allegheny" Johnson (1816 - 1873), general de los Estados Confederados de América;
 Edward "Eddie" Johnson (1959-), baloncestista estadounidense de la NBA;
 Edward "Fast Eddie" Johnson, Jr. (1955-), baloncestista estadounidense de la NBA;
 Edward "Eddie" Johnson (1984-), futbolista estadounidense;
 Edward P. Johnson (1878 - 1959), tenor operístico canadiense y director de la Metropolitan Opera;
 Ed Lee Johnson (1944-2016), baloncestista estadounidense.
 Eddie Johnson, piloto de automovlismo estadounidense.